Dans la mythologie grecque, Phaéthuse est une nymphe, fille d'Hélios.
 En astronomie, (296) Phaéthuse est un astéroïde.